Desjardins kan som auktorsförkortning betyda:

 Christopher A. Desjardins
 Julien Desjardins

Robotskapade auktorsförkortningar